Le mot El-Harrach peut signifier :

Toponymie 

 El-Harrach, commune en Algérie ;
 Daïra d'El Harrach, daïra en Algérie ;
 Oued El-Harrach, rivière en Algérie ;
 Stade d'El Harrach, stade en Algérie.
 Prison d'El-Harrach, prison en Algérie.

Transport 
 El Harrach Centre (métro d'Alger), station de métro en Algérie ;
 El Harrach Gare (métro d'Alger), station de métro en Algérie.

Histoire 
 Histoire d'El-Harrach, histoire d'une région en Algérie ;
 Massacre d'El-Harrach, massacre durant la colonisation de l'Algérie ;

Sport 
 Union sportive Madinet El-Harrach, club sportif en Algérie ;